

Лична карта турнира 

11° европски тимски шаховски шампионат

Турнирска табела

Појединачни резултати 
 : Short 4/7, Адамс 5/9, Speelman 4,5/8, Sadler 7/9, Hodgson 2/3
 : Bareev 5,5/8, Svidler 6/9, Zvjaginsev 5,5/8, Glek 2,5/5, Yakovich 3/6
 : Akopian 5/8, Vaganian 5/7, Lputian 2/5, Minasian 3,5/8, Anastasian 6,5/8
 : Chernin 3,5/7, Almasi 6/9, Pinter 4,5/8, Sax 6/9, Gyimesi 1,5/3
 : Yusupov 5/8, Huebner 4/7, Dautov 3,5/7, Gabriel 5,5/8, Lutz 3,5/6
 : Alterman 6/8, Yudasin 4/8, Smirin 4,5/8, Huzman 4,5/7, Sutovskij 2/5
 : Lalic 5/9, Кожул 6/9, Palac 6,5/9, Dizdar 2/5, Hulak 1/4
 : Azmaiparashvili 5,5/9, Giorgadze Giorgi 4/9, Sturua 4,5/9, Kacheishvili 6/9
 : Aleksandrov 4,5/8, Fedorov 5,5/9, Shulman 4/8, Dydyshko 3,5/7, Kochetkov 2/4
 : Nikolic P. 4,5/9, Соколов И. 5/9, Kurajica 4,5/9, Dizdarevic 5,5/9
 : Timman 5/9, Van Wely 5,5/9, Nijboer 5/8, Van der Wiel 3/7, Sosonko 1/3
 : Krasenkov 6,5/9, Kempinski 5/9, Urban 3,5/9, Grabarczyk 4,5/9
 : Ehlvest 4/9, Oll 5/9, Rytshagov 5,5/9, Sergejev 4,5/9
 : Корчној 5/9, Gallagher 4,5/9, Hug 3/6, Zueger 2/5, Pelletier 4,5/7
 : Guliev S. 1,5/6, Guseinov A. 6/9, Allahverdiev 3,5/9, Gadjilu 5,5/9, Sideif-Zade 2,5/3
 : Ftacnik 5,5/9, Stohl 4,5/8, Timoshenko 6/9, Pcola 1,5/5, Salai 1,5/5
 : Andersson 1,5/5, Cramling P. 3/8, Akesson 4,5/8, Hellsten 6,5/8, Degerman 3,5/7
 : Kengis 3,5/8, Lanka 4/9, Miezis 2/5, Fridman 4/7, Krakops 4,5/7
 : Vaisser 3/7, Degraeve 5/9, Hauchard 2/6, Relange 4,5/8, Renet 3,5/6
 : Magem 3,5/8, Garcia Ilundain 3/7, San Segundo 3,5/7, Izeta 4,5/8, Estremera 3,5/6
 : Atalik 5,5/7, Arduman 2,5/8, Yilmaz 4/9, Soylu 4,5/9, Ipek 1,5/3
 : Godena 3/8, Efimov 5,5/8, Arlandi 5/9, Belotti 2/6, Mantovani 2/5
  „Б": Cvitan 5/9, Zelcic 2/7, Rogic 6/9, Stevic 2/6, Zaja 2,5/5
 : Rozentalis 5/9, Sulskis 3,5/9, Zagorskis 3,5/9, Grabliauskas 5/9
 : Hracek 5/9, Movsesian 2/7, Blatny 2/6, Jansa 2/5, Haba 6/9
 : Kotronias 4,5/8, Nikolaidis 2,5/7, Grivas 4/8, Miladinovic 2/6, Agnos 4/7
 : Bogdanovski 3,5/9, Mitkov 4/8, Nedev 2/7, Kutirov 3/5, Jacimovic 4,5/7
 : Beliavsky 4,5/8, Sermek 1/5, Mohr G. 4/8, Grosar 5,5/9, Pavasovic 1,5/6
 : Antunes 1,5/7, Damaso 5,5/9, Rocha 5/8, Frois 2,5/6, Santos C. 2/6
 : Yrjola 2,5/7, Norri 2,5/7, Westerinen 3/6, Maki 3,5/8, Manninen 5/8
 : Stanec 2,5/8, Hoelzl 5,5/9, Danner 3,5/7, Schroll 3,5/7, Felsberger 0,5/5
 : Daly 4,5/9, Heidenfeld M. 0/6, Ryan 2,5/9, O'Cinneide 5/9, Hurley 0,5/3
 : Upton 1,5/8, Muir 3/9, Grant 2,5/8, Morrison C. 0,5/6, Roberts 1/5
 : Cummings 3/9, Zeidler 1/7, Morris C. 1/6, Spice 0,5/7, Saunders 1/7

Спољашње везе 
 Све о турниру

Европски тимски шампионати
Шах у 1997.